Рифа́т Мара́тович Жемалетди́нов (20 сентября 1996, Москва, Россия) — российский футболист, полузащитник клуба «Локомотив» Москва и сборной России. Чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы московского «Локомотива», первым тренером форварда был Виктор Фёдорович Артюхов. В основном составе «железнодорожников» Жемалетдинов дебютировал на зимнем сборе команды в Португалии 7 февраля 2016 года, выйдя на поле в матче за третье место в турнире Atlantic Cup. В этом матче «Локомотив» уступил датскому «Орхусу» — 1:2. Официальный сайт «Локомотива» отметил, что Рифат выделялся на поле во втором тайме и создал несколько голевых моментов, а единственный гол команды был забит Алексеем Миранчуком с пенальти, назначенного за фол на Жемалетдинове. Дебют в официальном матче состоялся двумя неделями позже, в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче». Матч завершился вничью 1:1, и «Локомотив» не смог выйти в следующую стадию турнира, а Жемалетдинов вышел на поле на 81-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Локомотива», заменив Алана Касаева, и уже на следующей минуте получил жёлтую карточку.

В РФПЛ дебютировал 30 апреля 2016 в матче 26 тура против «Спартака», заменив на 76 минуте Алана Касаева. В 28 туре в матче против «Кубани» начал встречу в основном составе.

Своим сильным качеством Жемалетдинов считает скоростной дриблинг.

21 мая 2016 года забил первые два гола в чемпионате в матче 30-го тура против «Мордовии» (3:0).

4 июля 2016 года подписал контракт с казанским «Рубином».

24 июня 2018 года вернулся в «Локомотив».

Карьера в сборной 
За юношескую сборную 1996 года рождения дебютировал в 2011 году в товарищеском матче. В 2012 году в её составе принял участие на Мемориале имени Виктора Банникова, провёл четыре матча и забил один гол. На Мемориале сборная заняла второе место, в финале уступив по пенальти сборной Украины. В составе юношеской сборной России до 17 лет принял участие на юношеский чемпионат Европы 2013. В первой же встрече поразил ворота Украины. На этом турнире Жемалетдинов принял участие во всех пяти встречах, в основном выходил на замену. Его сборная стала чемпионом Европы.

30 сентября 2019 года впервые был вызван в основную сборную, на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

Дебютировал за основную сборную 24 марта 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Мальты (3:1), выйдя на поле во втором тайме, получил жёлтую карточку.

Участник чемпионата Европы 2020, прошедшего в 2021 году.

Первый гол забил 4 сентября 2021 года в гостевом поединке против сборной Кипра (2:0).

Личная жизнь 
Своим любимым городом называет Москву, любимым клубом после московского «Локомотива» — «Реал», любимым видом спорта после футбола — хоккей. Его хобби — рыбалка. Себя считает интровертом, но подчёркивает, что преображается, выходя на поле.

Достижения 
 Сборная России
 Победитель чемпионата Европы (до 17 лет): 2013
 Серебряный призёр чемпионата Европы (до 19 лет): 2015

Локомотив (Москва)
 Обладатель Кубка России (2): 2018/19, 2020/21
 Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19, 2019/20
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2020/21
 Обладатель Суперкубка России: 2019

Cтатистика

Клубная

В сборной 

Итого: 9 матчей / 1 гол; 6 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте РФС
 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Рубин»
Игроки сборной России по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет